Stadtküche bezeichnet:
 Eine Suppenküche zur Speisung Bedürftiger
 Eine städtische Küche zur Gemeinschaftsverpflegung (Krankenhaus- und Schulcatering)
 Insbesondere historisch einen Cateringbetrieb (meist für gehobene Ansprüche)